FDA est un sigle qui peut désigner :
 frégate de défense aérienne, dans la marine nationale française, en particulier celles de la classe Horizon ;
 Food and Drug Administration ;
 Full Digital Amplifier, un concept d'amplificateur audio de classe D dans lequel il n'y a pas de conversion numérique-analogique (DAC) du signal d'entrée avant l'amplification ;
 Forces démocratiques alliées, un groupe armé ougandais ;
 Forces de défense de l'Ambazonie, un groupe armé séparatiste camerounais.